Элисага () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элисага, Марилу (1923—1995) — мексиканская актриса испанского происхождения.
 Элисага, Марсело (род. 1972) — эквадорский футболист аргентинского происхождения, вратарь.